Kamen Rider – franchise di serie televisive
 Kamen Rider – serie televisiva giapponese del 1971, prima serie dell'omonimo franchise
 Kamen Rider – serie televisiva giapponese del 1979, sesta serie dell'omonimo franchise
 Kamen Rider: Dragon Knight – serie televisiva statunitense del 2009, basata sul franchise giapponese
 Masked Rider (Kamen Rider) – serie a fumetti del 1971, uscita in contemporanea alla serie Kamen Rider dello stesso anno